Besoin de Japon est un roman de Jean-François Sabouret sorti en 2004.

Résumé

Références

Roman français paru en 2004